

Tingwall (Orkney), nelle Isole Orcadi
 Tingwall (Shetland), parrocchia civile delle Isole Shetland